Збандут — фамилия.
 Збандут, Геннадий Пантелеевич (1929—1990) — советский организатор кинопроизводства, директор Одесской киностудии, доктор философских наук.
 Збандут, Иван Васильевич (род. 1951) — украинский тренер по пауэрлифтингу, Заслуженный тренер Украины.
 Збандут, Наталья Амирановна (1946—2010) — советский и украинский кинорежиссёр.